Johannes Merkel henviser til flere personer:

 Johannes Merkel (tekstilfabrikant) (1798–1879) – tysk tekstilfabrikant
 Johannes Merkel (1819-1861) (1819–1861) – tysk retshistoriker
 Johannes Merkel (1852-1909) (1852–1909) – tysk retshistoriker